A Rádio Livre é um Projeto da Secretária de Justiça e Cidadania do Estado do Ceará que foi inaugurada oficialmente no dia 10 de Janeiro de 2013. Ela consiste em uma radiadora ligada às Unidades Penitenciárias e que tem o intuito de colaborar no processo de reintegração dos apenados, como também, auxiliar os programas da Sejus nas áreas de educação, saúde, cultura e direitos humanos.  

A iniciativa que funciona como Radiadora gera diversos conteúdos que chegam à população carcerária por meio de caixas de som instaladas em vivências e corredores dos Presídios. Atualmente cerca de cinco mil internos têm acesso à programação da Rádio Livre. Já os servidores da Sejus escutam por meio da Intranet (rede interna de comunicação). Para a secretária da Justiça e Cidadania, Mariana Lobo, "o projeto aposta na capacitação e reintegração social dos internos por meio da informação, educação e promoção dos direitos humanos, do combate a todos os tipos de discriminação e promovendo a cultura de paz dentro do ambiente carcerário". Hoje a Rádio Livre também ganha status de rádio web já que além das unidades prisionais e servidores da Secretaria, qualquer pessoa pode ouvir a partir do link 1. 

Em algumas unidades, a radiadora também é disponibilizada à direção para apoio nas ações de disciplina, recados, participação dos familiares e avisos de atividades.

Como Funciona 
Por meio de um sinal enviado via internet, a programação da Rádio Livre chega simultânea às mais de 220 caixas de som instaladas nas seis Unidades Prisionais, que são as Casas de Privação Provisória de Liberdade I, II e III localizadas em Itaitinga, a Unidade  Prisional e Centro de Triagem e Observação Criminológica Desembargador Francisco Adalberto de Oliveira Barros Leal, em Caucaia, o Instituto Penal Feminino Desembargadora Auri Moura Costa, em Aquiraz (ambos situados na Região Metropolitana de Fortaleza) e a Penitenciária Francisco Hélio Viana de Araújo, localizada em Pacatuba. A Secretaria da Justiça e Cidadania possui na sede, em Fortaleza, um estúdio profissional para a produção de programas próprios e transmissão da programação ao vivo, como também, de eventos promovidos pela Sejus, como o carnaval do IPF (que acontece anualmente) e projetos que tenham a participação de assistidos do sistema

Programação   
A Rádio Livre trata de direito, educação, cidadania, cultura, esporte, saúde, paz, mulher, notícias, religião, psicologia, meio ambiente, trabalho, capacitação, dentre outros. Estes temas são apresentados na programação da emissora em sessões, intercalados com momentos musicais, spot´s, mensagens, rádionovela e outras formas, com o objetivo de dar mais dinâmica. O Projeto possui 18 programas que são transmitidos de Segunda à Sexta, das 8h às 19h.

Como falar aos internos 
Adentrar nesta cultura através da Rádio Livre, a principio parece ser tarefa fácil, mas como tudo que gira em torno do sistema, também oferece seus riscos. Demonstrar o extremo respeito com os familiares e se apresentar como alguém que faz um trabalho relevante para os internos, sendo ponte com os familiares, é indispensável para adquirir o respeito dos que estão privados da liberdade. Isso a Rádio Livre construiu em menos de um ano de existência.

Portanto, levar música e informação para os ouvintes não é o único objetivo da Rádio Livre.  Existe também a participação direta com recadinhos e até mesmo com locução feita por egressos no regime semi-aberto.

Participação dos ouvintes 
A participação dos ouvintes acontece de várias formas. Os internos participam quando a equipe da Rádio vai aos Presídios e visita cada vivência. A partir de então sabemos o que eles querem ouvir, se realmente estão ouvindo e ainda podem anotar seus recados para os familiares ou cônjuges que estejam também preso(a)s em outras Unidades. 

Os familiares participam através do telefone (85) 3101.2507, divulgado na recepção de cada presídio ou através das caixas de recados que também ficam nas recepções. As mensagens gravadas na voz dos parentes ou escritas são veiculadas em dois horários da programação, às 11h e às 15h. Esses horários nunca mudam, pois os internos já esperam por esses momentos. Durante o ano de 2013 recebemos uma média de 200 recados por mês das seis unidades, além das ligações.

Ação Rádio Livre 

Foi uma iniciativa idealizada pela equipe da Rádio Livre, com o objetivo de realizar ações culturais, sociais, musicais, servindo de canal entre a família e internos do Sistema Penitenciário, como também, ter uma proximidade maior com o apenado e promover momentos lúdicos na Unidade.

Em seu principio a Rádio Livre já foge aos paradigmas de uma rádio ou radiadora convencional, pensando nisso, não queremos nos deter às barreiras peculiares do Sistema Prisional, objetivando que a socialização provoque a ressocialização.

Sabemos dos fatores que mais provocam males à sociedade e sua cultura como a segregação, o isolamento e a desatenção que fomenta o racismo, intolerância e distanciamento do próximo. Acreditamos, por tanto, que um aperto de mão, um abraço, uma dinâmica, um recadinho do familiar, um evento recreativo, a apresentação de teatro, dança de rua e também a promoção da cidadania, através da propagação da educação, saúde, cultura, informação, espiritualidade, dentre outras temáticas, são vertentes essenciais nesse processo de ressocialização e que podemos afirmar, TODAS ESSAS AÇÕES REALMENTE DÃO RESULTADOS.

Para a funcionalidade do projeto “AÇÃO RÁDIO LIVRE”, contamos com o apoio dos servidores, profissionais das áreas da saúde, educação e direitos humanos, além dos diretores das unidades, agentes penitenciários, grupos artísticos, igrejas (comunidades religiosas), ONG´S e voluntários.

Queremos desmistificar o papel do Estado como repressor e guarda das chaves do sistema prisional, portanto, a “AÇÃO RÁDIO LIVRE” também divulga entre os usuários do Sistema Penitenciário as suas ações e serviços, além de trazer os internos mais próximos da Rádio, fazer com que conheçam melhor a nossa programação e reconheçam a importância da Rádio no sistema Penal.

A primeira edição aconteceu Casa de Privação Provisória de Liberdade Agente Penitenciário Elias Alves da Silva (CPPL IV), para servir de modelo para as demais unidades. O evento foi baseado nas famosas BLITZ que diversas emissoras de Rádio realizam nas ruas, mas com um viés TOTALMENTE cultural. 

Esse primeiro evento foi realizado também em comemoração ao Dia dos Pais, onde tiveram a oportunidade de participar os familiares dos internos que mais contribuíam para a pacificação da Unidade. Ao final do evento, alguns dos detentos que recebiam mais ligações ouviram mensagens gravadas anteriormente por seus filhos e pais. Foi um momento único e emocionante, onde cerca de 100 detentos permaneceram a sós com a equipe da Rádio Livre e voluntários da Ação, sem que fosse preciso a intervenção direta dos agentes penitenciários para resguardar a segurança dos organizadores. Todos estavam presentes por um propósito: Ter um momento de lazer, educação, cultura, cidadania e reflexão.

Ligações externas 
 

Rádio do Brasil